Word of Mouth  — третий студийный альбом англо-ирландского бойз-бенда The Wanted, выпущенный 4 ноября 2013 года на лейбле Island Records.

История создания

Синглы

Список композиций

История релиза

Примечания 

Альбомы The Wanted
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke